Boucher (geslacht), sinds 1929 Belgische adel
David Boucher (1980), een Franse profwielrenner
François Boucher (1703-1770), een Franse rococo-schilder
L.J.C. Boucher (1907-1987), Nederlandse uitgever, boekhandelaar en illustrator

Zie ook 
Bushehr, een stad in Iran met de historische naam Boucher.